Trouble () може значити:

Музика 
 Trouble — американський гурт.

Альбоми 
 Trouble — альбом американського співака Akon.
 Trouble — альбом американської співачки Бонні Маккі.
 Trouble — альбом американського співака Рея Ламантейна.
 Trouble — альбом гурту Trouble.
 Trouble — альбом гурту Whitesnake.

Пісні 
 Trouble — пісня британського співака Кета Стівенса.
 Trouble — пісня гурту Coldplay.
 Trouble — пісня Елвіса Преслі.
 Trouble — пісня американського співака Ліндсі Букінгема.
 Trouble — пісня Pink.
 Trouble — пісня Рея Ламантейна.
 Trouble — пісня британської співачки Леони Льюїс.
 Trouble — пісня Боба Ділана.